Morristown (Dakota del Sud).
 Morristown (Indiana).
 Morristown (Minnesota).
 Morristown (Nova Jersey).
 Morristown (Nova York).
 Morristown (Ohio).
 Morristown (Tennessee).
 Morristown (Vermont).